Název Kozojedský potok má více vodních toků:

 Kozojedský potok (přítok Berounky) – levostranný přítok Berounky v okrese Plzeň-sever
 Kozojedský potok (přítok Šembery) – pravostranný přítok Šembery v okrese Praha-východ
 Kozojedský potok (přítok Volanky) – pravostranný přítok Volanky (povodí Cidliny)  v okrese Jičín